Пйотр Фірлей — руський воєвода 
 Петро Фірлей — люблінський воєвода
 Петро Фірлей — каштелян Кам'янця-Подільського, теребовлянський та буцнівський староста

Фірлеї